Золотая медаль имени Л. С. Берга — медаль, присуждаемая с 1992 года Российской академией наук. Присуждается Отделением океанологии, физики атмосферы и географии (совместно с Отделением общей биологии) за выдающиеся работы в области географии, биогеографии и ихтиологии.
Медаль названа в честь русского и советского зоолога и географа Л. С. Берга.

Список награждённых 

 1992 — член-корреспондент РАН А. П. Андрияшев — за цикл работ «Ихтиофауны Арктики и Антарктики (таксономия, биогеография, происхождение)»
 2000— член-корреспондент РАН Н. В. Парин — за цикл работ «Основы систематики и биогеография океанических рыб»
 2005 — академик В. М. Котляков — за серию работ по гляциологии
 2010 — академик Д. С. Павлов — за цикл работ «Экологические закономерности и поведенческие механизмы миграций рыб»
 2015 — академик А. А. Чибилёв — за цикл монографических работ по комплексному физико-географическому исследованию Урала
 2020 — доктор биологических наук А. В. Балушкин — за цикл работ по морфологии, систематике и исторической биогеографии антарктических рыб

См. также 
Золотые медали и премии имени выдающихся учёных, присуждаемые Российской академией наук

Ссылки 
 Официальный сайт РАН 
 Официальный сайт РАН 
 

Берга
Списки лауреатов премий
Награды по алфавиту
Географические награды
Зоологические награды
Биогеография
Ихтиология
Биология в России